Fayzabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayzabad (provinshuvudstad i Afghanistan), Badakhshan, 
 Faīẕābād (distrikt i Badakhshan), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar